Ленартс:

 Ленартс, Аннелен (род. 1987) — бельгийская арфистка.
 Ленартс, Констант (1852—1931) — бельгийский дирижёр.
 Ленартс, Франс (1878—1959) — бельгийский пианист, органист, композитор и музыкальный педагог.